Osoby o tym nazwisku:
 Louis Giscard d’Estaing – francuski polityk i samorządowiec
 Olivier Giscard d’Estaing – francuski polityk
 Valéry Giscard d’Estaing – francuski polityk i samorządowiec